Yingzong (英宗 Yīngzōng) ist der Tempelname der folgenden chinesischen Kaiser:

Song Yingzong (reg. 1063–1067) 
Yuan Yingzong (reg. 1320–1323), siehe Suddhipala
Ming Yingzong (reg. 1435–1449), siehe Zhengtong